Квадрокоптеры

Квадрокоптер — это высокоманевренный летательный аппарат, который обладает слабой устойчивостью, поскольку его динамика сильно подвержена внешним ветровым возмущениям ввиду достаточно малой массы. Квадрокоптеры активно используются для кадастровой аэрофотосъемки, позволяют осуществлять поиск людей и мониторинг пожаров в удаленных участках лесных зон, поиск и учет диких животных, доставку грузов на небольшие расстояния, а также применяются для любительской и профессиональной фото- и видеосъемки. Квадрокоптер является частным случаем мультикоптеров — многороторных устройств, которые держатся в воздухе, управляются и перемещаются только за счет несущих пропеллеров.

(Иванов И., Олейников А. Что такое квадрокоптер //Шаг в науку. — 2016. — С. 27-29.)